Slavia Ruda Śląska – wielosekcyjny klub sportowy
 Slavia Ruda Śląska (piłka nożna)
 Slavia Ruda Śląska (zapasy)
 Slavia Ruda Śląska (gimnastyka)